A préda, ragadozó állat tápláléka; olyan élőlény, amelyet egy vadállat kiszemel magának és elejt; állati tetem, amelyet egy ragadozó állat fal fel. A szó a latin praeda (zsákmány) szóból ered.

Személyek 
 Préda István, kardiológus (1941-)
 Préda Tibor, filmrendező ((1925-2006)
 Ștefan Preda, román labdarúgókapus (1970-)

Művészet

Filmművészet 
 Préda – (eredeti címe: Marie Galante), Henry King 1934-es amerikai filmdrámája
 Préda – (eredeti címe: Prey), 14 részes amerikai tv-sorozat
 Préda – (eredeti címe: Quarry), 9 részes amerikai tv-sorozat
 A préda – (eredeti címe: The Deep Purple), James Young 1915-ös némafilmje
 A préda – (eredeti címe: The Hunted), J.F. Lawton 1995-ös amerikai akciófilmje
 A préda – (eredeti címe: La proie),  Eric Valette 2011-es francia krimije

Irodalom 
 Préda – (eredeti címe: Fluke), James Herbert 1977-es regénye
 Préda – (eredeti címe: Prey), Michael Crichton 2002-es regénye
 Préda – Horkay Hörcher Ferenc 2002-es könyve